Eumenes van Cardia (ca. 362 v.Chr. - 316 v.Chr.), een generaal en geleerde in het oude Griekenland.
verscheidene leden van de Attaliden van Pergamon
Eumenes I, (regeerde 263 - 241 v.Chr.)
Eumenes II, (regeerde 197 - 160 v.Chr.)
Eumenes III, de onechte zoon van Eumenes II en troonpretendent (-134 v.Chr.)
Eumenes (rhetor)
Eumenes (beeldhouwer), een beeldhouwer uit de late derde eeuw v.Chr. van de Pergameese school.
Eumenes van Bactrië, een vazalkoning van Antimachus I van Bactrië.
 Eumeninae.
 Eumenes (geslacht), een geslacht van leemwespen